Crkva na Vidoštaku
Nekropola Vidoštak